Le nom de Schreber est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808-1861), médecin et pédagogue allemand promoteur des jardins familiaux.
 Daniel Paul Schreber (1842-1911), magistrat allemand, fils du précédent, cas de névropathie étudié par Sigmund Freud.
 Johann Christian Daniel von Schreber (1739-1810), botaniste, mycologue et zoologiste allemand.

Homonymie de patronyme